Sezon 1936/1937 był 13. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Tytułu nie obroniła drużyna IF Elfsborg. Nowym mistrzem Szwecji został zespół AIK Fotboll, dla którego było to pierwsze mistrzostwo w historii. Tytuł króla strzelców zdobył Olle Zetherlund, który w barwach AIK Fotboll strzelił 23 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1936 w piłce nożnej
1937 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1936 w Szwecji
1937 w Europie